Spice – album muzyczny grupy Spice Girls
 Spice – stacja telewizyjna
 SPICE – oprogramowanie do symulacji obwodów elektronicznych
 Spice – singiel japońskiego girlsbandu Perfume